Плуа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22208.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 32 км северо-западнее Ренна, в 65 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 686 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 841 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 591 были экономически активными, 250 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 591 активных работали 549 человек (315 мужчин и 234 женщины), безработных было 42 (16 мужчин и 26 женщин). Среди 250 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 125 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVIII век). Исторический памятник с 2011 года
 Ферма Тертр (1742 год). Исторический памятник с 1987 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор